Mike Parker est le nom de

 Mike Parker (typographe) (1929-2014), typographe américain
 Mike Parker (athlétisme) (né en 1938), hurdleur britannique